VGU steht als Abkürzung für folgende Universitäten:

 Vietnamese-German University in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, siehe Vietnamesisch-Deutsche Universität
 Virtual Global University, virtuelle Universität

Abkürzung